Пого́дін () — російське прізвище. Жіноча форма — Погодіна.

Відомі носії 

 Погодін Аркадій Соломонович (1901—1975) — радянський артист і співак.
 Погодін Дмитро Дмитрович (1907—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Погодін Микола Миколайович (1930—2003) — радянський і російський актор театру і кіно.
 Погодін Микола Федорович — російський драматург.
 Погодін Михайло Петрович — російський історик.
 Погодін Олег Георгійович (нар. 1965) — російський кінорежисер і сценарист.
 Погодін Радій Петрович — радянський російський письменник.
 Погодін Сергій Анатолійович — радянський та український футболіст.

Жінки 
 Погодіна Ольга Станіславівна (. 1976) — російська актриса театру і кіно, заслужена артистка Росії (2009).